Dir (grup humà), confederació de clans de Somàlia
 DIR és el codi IATA de l'Aeroport Internacional Aba Tenna Dejazmach Yilma de Dire Dawa, Etiòpia
 DiR, empresa catalana de clubs de fitness (gimnàs i/o piscina)
 dir, ordre de shell MS-DOS per a enumerar els fitxers d'un directori
 Toponímia:
 Dir (ciutat), ciutat de Pakistan
 Dir, Swat i Chitral, agència política britànica a la Província de la Frontera del Nord-oest, formada pels estats i territoris de Dir, Principat de Swat, Chitral, Bajaur, Sam Ranizai i Utman Khel
 Dhir, estat natiu tributari protegit a la Província de la Frontera del Nord-oest del Pakistan